Sven Lintjens (Mönchengladbach, 1976. október 5. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Sven Lintjens adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1976-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Az MVV Maastricht labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek